Talkeetna peut faire référence à :
 Talkeetna, localité d'Alaska aux États-Unis, dans le borough de Matanuska-Susitna,
 Rivière Talkeetna, cours d'eau d'Alaska aux États-Unis, dans la borough de Matanuska-Susitna,
 Montagnes Talkeetna, montagnes d'Alaska aux États-Unis,
 Glacier Talkeetna, glacier d'Alaska aux États-Unis, source de la rivière Talkeetna.